Heptapyrgion (Eptapyrgio, , türkisch: Yedi Kule oder Yedikule, Sieben Türme) bezeichnet

 die Festung Yedikule in der Theodosianischen Landmauer in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul,
 die Festung Heptapyrgion (Yedi Kule) in der Akropolis von Thessaloniki.